Сезон 2012/2013 годов для грозненского «Терека» был пятым подряд, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге, заняв по его итогам 8-е место. В Кубке России клуб добрался до четвертьфинала, где проиграл «Ростову».

Состав 
На 17 февраля 2012 года

Трансферы

Лето 

Пришли:

Ушли:

Зима 

Пришли:

Ушли:

Соревнования

Чемпионат России по футболу

Результаты по турам

Матчи

Итоговая таблица

Кубок России

Матчи Кубка

Статистика

Выходы на поле и голы 

|-
|colspan="14"|Игроки, появившиеся в «Тереке» или покинувшие его в ходе сезона:

|}

Бомбардиры

Дисциплинарные взыскания

Примечания 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»